Александр Александрович (Афанасьевич) Рахманин (1852—1906) — полковник, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.

Биография 
Родился 30 июля 1852 года.

Образование получил в Пятигорской классической прогимназии и Тифлисском пехотном юнкерском училище.

Выпущен 6 декабря 1876 года прапорщиком в 76-й пехотный Кубанский полк. 10 июня 1877 года произведён в подпоручики.

Принимал участие в кампании 1877—1878 годов против Турции в Закавказье. Сначала находился в Абхазии, где командовал сотенным отрядом охотников 4-го батальона Кубанского полка, и за отражение турецкого десанта под Сухумом был награждён орденом св. Станислава 3-й степени с мечами. Затем был переведён в главную армию и 24 мая 1879 года за отличие при штурме Карса награждён орденом св. Георгия 4-й степени

В истории Кубанского пехотного полка был описан следующий эпизод этого боя:
Майор Гринкевич рассказывает, что когда он вбежал на батарею Сувари, то глазам его представилась такая картина: при рукопашной схватке турецкий солдат почти в упор ранит в правую руку капитана Соловьёва и намеревается докончить его штыком, но подпоручик Рахманин ударом шашки в голову кладет на месте турка; в то же время сзади подпоручика Рахманина двое турецких солдат с ружьями на руку вероятно готовятся поднять его на штыки, но подоспевают 14-й роты фельдфебель Емельянов, рослый молодец, и унтер-офицер Назаров; первый ударом кулака по голов сваливает одного, а Назаров прикладом (штык был сломан) раздробляет голову другому..
Также за отличие под Карсом был удостоен ордена св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом.

С 4 июля 1878 года Рахманин командовал в Кубанском пехотном полку 8-й ротой.

9 сентября 1881 года произведён в поручики, 18 июля 1887 года — в штабс-капитаны, 31 марта 1891 года — в капитаны и 26 февраля 1897 года — в подполковники. С 1890-х годов служил в 250-м Ахульгинском резервном батальоне.

Произведённый 26 ноября 1901 года в полковники Рахманин 27 февраля 1903 года был назначен командиром 248-го Осташковского резервного батальона.

Этот батальон 11 октября 1904 года, по случаю начала русско-японской войны, был переформирован в пехотный полк, Рахманин был оставлен в должности командира этого полка. 14 января 1906 года Рахманин получил в командование 81-й пехотный Апшеронский полк, который в то время квартировал во Владикавказе.

Вечером 9 августа 1906 года Рахманин, возвращаясь с прогулки с дочерью из Владикавказского городского сада, был убит неустановленным лицом двумя выстрелами в спину. Из списков исключён 9 сентября.

Награды 
Среди прочих наград Рахманин имел ордена:
 Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1878 год)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (1878 год)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (6 июня 1879 года)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1900 год)

Примечания

Источники 
 Гизетти А. Л. Сборник сведений о георгиевских кавалерах и боевых знаках отличий кавказских войск. — Тифлис, 1901. — С. 222
 Егоров. Описание боевой жизни 76-го пехотного Кубанского полка в минувшую войну 1877—1878-го годов. — Тифлис, 1884. — С. 87—88, 136—143, 146—147, 254, 244—245
 Список подполковникам по старшинству. Составлен по 1 января 1898 г. — СПб., 1898. — С. 680
 Список полковникам по старшинству. Составлен по 1 января 1905 г. — СПб., 1905. — С. 598
 Шабанов В. М. Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Именные списки 1769—1920. Биобиблиографический справочник. — М., 2004. — С. 353. — ISBN 5-89577-059-2

Ссылки 
 История Полтавы - Рахманин Александр Александрович

Полковники (Российская империя)
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры ордена Святого Станислава 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени